Хекатей може да се отнася за:
 Хекатей от Милет – древногръцки историк (560-480 пр.н.е.)
 Хекатей от Кардия – тиран на Кардия (4 век пр.н.е.)
 Хекатей, приятел на Александър Велики (4 век пр.н.е.), убиец на Атал
 Хекатей от Абдера – древногръцки философ и историк (300 пр.н.е.)